Middlesbrough FC deltog säsongen 2004/2005 i Premier League, FA-cupen, Engelska ligacupen och UEFA-cupen. Laget tog sin bästa placering i högstaligan på 30 år, och tog 55 poäng i ligan, poängrekord för klubben i trepoängssystemets era för högstaligan. Detta var bara tre poäng bakom Liverpool som vann Europas största turnering Champions League samma säsong.

Turneringar

Spelartrupp

Målvakter
  Brad Jones
  Carlo Nash
  Mark Schwarzer
  Ross Turnbull

Backar
  Matthew Bates
  Colin Cooper
  Ugo Ehiogu
  David Murphy
  Stuart Parnaby
  Franck Queudrue
  Michael Reiziger
  Chris Riggott
  Gareth Southgate

Mittfältare
  George Boateng
  Doriva
  Stewart Downing
  Gaizka Mendieta
  Ray Parlour
  Mark Wilson
  Boudewijn Zenden

Anfallare
  Malcolm Christie
  Danny Graham
  Joseph-Désiré Job
  Jimmy Floyd Hasselbaink
  Szilárd Németh
  Mark Viduka

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Jimmy Floyd Hasselbaink 13
  Mark Viduka 5
  Joseph-Désiré Job 5
  Stewart Downing 5
  Franck Queudrue 5
  Boudewijn Zenden 4
  Szilárd Németh 4

Tabell

<small><sup>1.</sup></small> Även om Liverpool slutade på femte plats fick laget en extra chans nå kommande säsongs Champions League eftersom de stod som segrare av denna säsongs turnering. Man fick dock kliva in redan i första kvalificeringsomgången.

 Eftersom finalisterna i FA-cupen 2004/2005, Arsenal och Manchester United, liksom Chelsea, som vann Ligacupen, fick kvalificera sig för UEFA Champions League, och 5:e placerade Liverpool fick även delta på grund av att de vann turneringen, så tilldelades de 6:e och 7:e placerade lagen varsin UEFA-cupplats.

Referenser
 - RSSSF England 2004/05

Middlesbrough FC:s säsonger
Middlesbrough